Бибиго́н — персонаж, мальчик-с-пальчик, который говорит, что свалился с Луны и живёт на даче Корнея Чуковского. Главный враг мальчика — злой колдун Брундуляк, «огромный и грозный» индюк (но это лишь маскировка), умеющий превращать людей в животных. В конце сказки Бибигон побеждает и убивает Брундуляка.

Первое появление 
Персонаж Бибигон был придуман Корнеем Чуковским и впервые появился в последней его детской сказке «Приключения Бибигона». Сказка начала печататься под названием «Бибигон: самая волшебная сказка» в журнале «Мурзилка» с 1945 по 1946 годы.

В 1956 году сказка вышла отдельной книжкой в сильно переработанном виде, однако полностью она была опубликована в 1963 году.

Другие появления 
В 1981 году Бибигон появился в одноимённом кукольном мультфильме.

Его именем назван российский телеканал «Бибигон», принадлежащий холдингу ВГТРК.

Бибигон является одним из персонажей детской передачи «Спокойной ночи, малыши».

Бибигон упоминается в песне группы «Ундервуд» «Федюнчик, посмотри Титаник», в песне Вячеслава Бутусова «Бибигон» (альбом «Овалы»), а также в песне Александра Щербины «Песенка о Бибигоне».

Примечания

Ссылки 
 Герои детей нашего времени

Персонажи Корнея Чуковского
Персонажи «Спокойной ночи, малыши»
Кукольные персонажи